Eredivisie (mannenhandbal) 1998/99
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1998/99